Roberto Gaspari Ribeiro (Duque de Caxias, 15 de março de 1963), mais conhecido como Beto Gaspari, é um cantor, ator e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
Quem são os novos da MPB?
Das águas

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Atores do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Duque de Caxias (Rio de Janeiro)